Классон ():

Фамилия 
 Классон, Виктор (род. 1992) — шведский футболист.
 Классон, Екатерина Робертовна (1901—1980) — советская художница, искусствовед, переводчик.
 Классон, Йоран (род. 1945) — шведский конькобежец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1972 года на дистанции 1500 метров.
 Классон, Кристоффер (род. 2000) — норвежский футболист.
 Классон, Роберт Эдуардович (1868—1926) — российский и советский инженер-технолог и изобретатель.
 Классон, Эмма (род. 1977) — шведская ориентировщица, призёр чемпионатов мира и Европы по спортивному ориентированию.
 Классон, Эстер (1884—1931) — шведская садовый архитектор.

Топоним 
 Классон — посёлок, Михайловский район Рязанской области России.

См. также 
 Класон